Luigi Natoli kan syfta på:

* Luigi Natoli (1799–1875), italiensk romersk-katolsk ärkebiskop
 Luigi Natoli (1857–1941), italiensk författare